Eastbourne bezeichnet:

 Eastbourne, eine Stadt in England
 Eastbourne (Neuseeland), eine Stadt in Neuseeland
 Eastbourne (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Eastbourne Borough, einen englischen Fußballverein